Das Herreneinzel (Rollstuhl) der Australian Open 2017 war ein Rollstuhltenniswettbewerb in Melbourne.

Titelverteidiger war Gordon Reid.

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Turnierplan auf der ITF-Homepage

Herreneinzel
2017